Ходоњице могу бити:

 Ходоњице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ходоњице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република